F30 oder F 30 steht für:
 eine Feuerwiderstandsklasse, siehe Feuerwiderstand #Einteilung der Bauteile nach Feuerwiderstandsklassen
 BMW F30, ein PKW-Modell
 Hanomag F 30, ein Kleintransporter der Baureihe Harburger Transporter von Hanomag
 Nissan Leopard F30, ein PKW-Modell, siehe Nissan Leopard #Leopard (F30), 1980–1986 
 Golden Avio F30, ein Ultralightflugzeug
 HMS Forfar (F30), siehe Montrose (Schiff, 1922)
 „Manische Episode“ (ICD-10-Code), siehe Hypomanie bzw. Manie

F-30 steht für:
 Oldsmobile F-30, ein PKW-Modell
 Hirth F-30, Flugzeugmotor von Göbler-Hirthmotoren

F.30 steht für:
 Farman F.30, ein Flugzeug von Farman

F30